Az 1975-ös US Open női versenyét az amerikai Chris Evert nyerte aki három szettben diadalmaskodott az ausztrál Evonne Cawley ellen.

Kiemeltek 

  Chris Evert (Bajnok)</li>
  Virginia Wade (Elődöntős)</li>
  Martina Navratilova (Elődöntős)</li>
  Evonne Cawley (Döntős)</li>
  Margaret Court (Negyeddöntős)</li>
  Olga Morozova (Második kör)</li>
  Françoise Durr (Második kör)</li>
  Julie Heldman (Második kör)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1975 a teniszben